Sucker ist der Familienname folgender Personen: 

 Klaus-Jürgen Sucker (1956–1994), deutscher Zoologe und Verhaltensforscher 
 Wolfgang Sucker (1905–1968), deutscher Theologe und Kirchenfunktionär

Sucker steht außerdem für:
 Sucker, Lied von Jonas Brothers (2019)

Siehe auch:
 Šuker
 Sucker Magazin